Cigarettes After Sex — американская инди-рок-группа, основанная в 2008 году в Эль-Пасо Грегом Гонзалесом.

Группа известна своим лёгким и расслабленным музыкальным стилем, «андрогинным» голосом Гонзалеса, а тексты песен часто основаны на темах романтики и любви. В звучании группы также заметно влияние шугейза, дрим-попа и слоукора.

История 
Cigarettes After Sex была образована Грегом Гонзалесом в 2008 году в Эль-Пасо (штат Техас). Гонзалес записал первый мини-альбом на четырёхэтажной лестнице своей альма-матер, Техасского университета в Эль-Пасо. Данная запись будет выпущена в 2012 году, и впоследствии Гонзалес назовёт её «несчастным случаем, своего рода экспериментом».

Он переезжает в Бруклин, где записывает и выпускает в 2015 году сингл «Affection» (вместе с кавером на группу REO Speedwagon «Keep On Loving You»). Одноимённая песня будет выложена на YouTube, а спустя короткое время песня «Nothing's Gonna Hurt You Baby» из первого мини-альбома быстро будет распространена на том же видеохостинге как вирусная запись. Cigarettes After Sex становятся популярными, после чего совершают гастроли по Европе, Азии и США. Чуть позже «Nothing's Gonna Hurt You Baby» прозвучит в 7-ом эпизоде первого сезона сериала «Рассказ служанки», 7-ом эпизоде «Грешницы», 1-ом эпизоде первого сезона «Wanderlust», в 9-ом эпизоде восьмого сезона «Бесстыдников», а также в 8-ом эпизоде шестого сезона «Элиты». На момент января 2021 года количество просмотров видеозаписи песни в YouTube составляет около 102 млн..

9 июня 2017 года группа выпустила одноимённый дебютный студийный альбом, получивший положительные отзывы.

11 июля 2017 года группа дала свой первый концерт в России, в московском клубе «16 тонн». После этого группа также выступила в Санкт-Петербурге. Ровно через год группа снова выступила в Москве (на площадке Известия Hall), а также стала хэдлайнером петербургского фестиваля Stereoleto. Помимо этого, группа также дала свой первый концерт в Киеве. В следующем году группа снова выступила в двух российских столицах.

В 2018 году песня «К» с первого альбома прозвучала во 2-ом эпизоде первого сезона «Убивая Еву».

Музыкальный стиль 
Значительное влияние на музыкальный стиль группы, по словам ее основателя Грега Гонзалеса, оказало творчество американского джазового музыканта второй половины XX столетия Майлза Дэвиса. Кристина Какурис в рецензии для журнала Vice описывает звучание Cigarettes After Sex как «элементарный, туманный и романтический, но с нуарными гранями». Музыкальный блог Eardrums Music описывает музыку группы как «медленную, мечтательную и красивую с прекрасным, нежным вокалом и очень хорошей лирикой», и сравнивает с американской дрим-поп группой Mazzy Star.

В число музыкальных коллективов, которые нравились Гонзалесу на определённых отрезках жизни, входят Queen, The Beatles, The Beach Boys, Portishead, Исао Томита и др.. Своей любимой исполнительницей он считает французскую певицу Франсуазу Арди, с которой в 2017 году во время гастролей в Париже ему выпала честь встретиться и поужинать.

Состав 
Нынешние участники:

 Грег Гонзалес — вокал, электрогитара, акустическая гитара, бас-гитара, авторство песен
 Рэндалл Миллер — бас-гитара
 Яков Томский — барабаны

Предыдущие участники:

 Филип Тьюбс — клавишные, электрогитара
 Грег Лия — барабаны
 Стив Херрада — клавишные
 Эмили Дэвис — акустическая гитара
 Джош Маркус — клавишные

Дискография 
Студийные альбомы
 Cigarettes After Sex (2017)
 Cry (2019)

Мини-альбомы
 I. (2012)

Синглы
 «Affection» (2015)
 «K.» (2016)
 «Apocalypse» (2017)
 «Each Time You Fall in Love» (2017)
 «Sweet» (2017)
 «Crush» (2018)
 «Sesame Syrup» (2018)
 «Neon Moon» (2018)
 «Heavenly» (2019)
 «Falling In Love» (2019)
 «You’re All I Want» (2020)
 «Pistol» (2022)

Демо
 Cigarettes After Sex (Romans 13:9) (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Группы шугейза
Квартеты
Музыкальные коллективы из Бруклина